Distrito 13 o distrito XIII puede hacer referencia a: 

 el distrito XIII de Budapest, Hungría;
 el distrito 13 de Madrid, España;
 el XIII Distrito de París, Francia;
 el distrito 13 de Valencia, España;
 en ficción, la película francesa de 2004 Distrito 13, y su secuela de 2009 Distrito 13: Ultimatum.